Vinte e três — o número
23 — o ano 23 d.C.
23 (álbum) — de Jorge Ben Jor
Número 23 — filme com Jim Carrey

0023